Krumbachia är ett släkte av plattmaskar. Krumbachia ingår i familjen Typhloplanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Krumbachia